Tubuliporidae är en familj av mossdjur. Tubuliporidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Mossdjur
Tubuliporidae